Jörg Syrlin kan syfta på:

* Jörg Syrlin den äldre (omkring 1425–1491), tysk snickare och bildhuggare
 Jörg Syrlin den yngre (omkring 1455–1521), tysk snickare och bildhuggare